TMA-5 bezeichnet:
 Sojus TMA-5, Mission eines russischen Sojus-Raumschiffs
 TMA-5, eine in Jugoslawien entwickelte Panzermine
 2,3,6-Trimethoxyamphetamin, ein psychedelisches Halluzinogen aus der Strukturklasse der Amphetamine

TMA5